Wittgenstein steht für:

 das Wittgensteiner Land, Region in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Wittgenstein, ehemaliger Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Wittgenstein, Schloss oberhalb von Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen
 Burgstelle Wittgenstein, abgegangene Burg im Wartburgkreis
 Wittgenstein (Film), Film aus dem Jahr 1993

Wittgenstein ist der Familienname folgender Personen:

Mitglieder der österreichischen Industriellenfamilie Wittgenstein (Familie):
 Hermann Christian Wittgenstein (1802–1878), ab 1856 Besitzer der Herrschaft Mauer bei Wien, Vater von Karl Wittgenstein 
 Karl Wittgenstein (1847–1913), österreichischer Unternehmer
 Ludwig Wittgenstein (1889–1951), österreichischer Philosoph und Architekt (Sohn von Karl Wittgenstein)

Mitglieder des Kölner Patriziergeschlechts von Wittgenstein (Kölner Patriziergeschlecht):
 Carl von Wittgenstein (1832–1913), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat des Landkreises Köln
 Melchior Dittmar von Wittgenstein, deutscher Politiker, in den 1780er Jahren dreimal Bürgermeister Kölns
 Heinrich von Wittgenstein (1797–1869), deutscher Unternehmer und Politiker
 Johann Jakob von Wittgenstein (1754–1823), deutscher Jurist, Kaufmann, Bankier und Politiker

Weitere:
 Mitglieder der Familie Sayn-Wittgenstein, siehe dort zu Namensträgern
 August Wittgenstein (* 1981), deutscher Schauspieler
 Ottokar Graf Wittgenstein (1911–1995), deutscher Arzt und Psychiater
 Werner Wittgenstein (1882–1965), deutscher Jurist und Bürgermeister  
 Widukind von Wittgenstein († 1272), Abt des Klosters Grafschaft

Siehe auch:
 Liste der Regenten von Wittgenstein
 Haus Wittgenstein, Haus von Margarethe Stonborough-Wittgenstein in Wien
 Palais Wittgenstein, das Palais von Karl Wittgenstein in Wien
 Schloss Berleburg (Schlitz), auch Villa Wittgenstein genannt, Herrenhaus in Schlitz in Hessen
 Wittchenstein
 Wittgensteiner Platt, die Mundart des ehemaligen Landkreises Wittgenstein
 Wittgenstein-Preis, vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vergebener Preis
 Ludwig-Wittgenstein-Preis, Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft
 Wittigstein